Mazakarini ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Mazakarini (* 20. Jahrhundert), österreichische Sound- und Filmeditorin
 Leopold Karl Mazakarini (1914–1990), österreichischer Kunsthistoriker 
 Leopold Maria Mazakarini, kurz: Leo Mazakarini (1936–2020), österreichischer Schriftsteller, Verleger, Schauspieler und Universitätsdozent 
 Leopold Philipp Mazakarini (1878–1955), österreichischer Lehrer und Schriftsteller